

Geografia 
 Wu – regione della Cina

Sigle 
 Western Union – società finanziaria statunitense

Astrologia 
 Wu – (午) ramo terrestre dell'astrologia cinese
 Wu – (戊) tronco celeste dell'astrologia cinese

Persone 

 Imperatrice Wu – imperatrice cinese che regnò dal 690 al 705
 Madama Wu - protagonista del romanzo Pavilion of women della scrittrice Pearl S. Buck

Storia 
 Wu – stato cinese durante il periodo delle primavere e degli autunni
 Regno Wu – regno cinese durante il periodo dei Tre Regni

Altro 
 2705 Wu – asteroide della fascia principale
 Lingua wu – variante della lingua cinese
 Wu – termine del buddismo zen e quivalente al Mu.
 WU – targa automobilistica di Wien-Umgebung (Austria)
 WU – targa automobilistica di Varsavia-Ochota (Polonia)

Pagine correlate 
Imperatore Wu